Зайчино — название населённых пунктов.

Болгария 
 Зайчино — село в Кырджалийской области.

Россия 
 Зайчино — село в Михайловском районе Рязанской области.

См. также 
 Зайчино-Ореше